La herradura es cada uno de los adminículos que se colocan en las pezuñas de los equinos. También puede referirse a:

 botánica:
 Herraduras, el nombre común de la planta Hippocrepis biflora;
 Herraduras, el nombre común de la planta Hippocrepis comosa;
 Herraduras, el nombre común de la planta Hippocrepis multisiliquosa.

 cultura:
 herradura (juego), juego popular;

 localidades y divisiones administrativas:
 Herradura (Formosa), localidad de la Argentina;
 Herradura (Cuba), uno de los trece Consejos del municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, en la isla de Cuba.
 La Herradura, localidad de España.